Эмиль Келлер (; ,  — , ) — французский политический деятель.

Родился в Эльзасе. Был членом законодательного корпуса, где защищал светскую власть папы.

В войне с Германией командовал отрядом вольных стрелков в Вогезах.

В национальном собрании 1871 был депутатом от Верхнерейнского департамента, подавал голос против мирных переговоров и вместе с другими эльзасскими депутатами сложил с себя полномочия. Округ Бельфор снова избрал его в национальное собрание; до 1881 был руководителем клерикальной партии. В 1881 он не был избран.

Написал: «Le général de Lamoricière, sa vie militaire, politique et religieuse» (1873).

Примечания

Литература 
 

Политики Франции